

Presentación previa 
Simone Bolelli fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Cabezas de serie 

  Filip Krajinović (Baja)
  Dustin Brown (Primera ronda)
  Igor Sijsling (Primera ronda)
  Kyle Edmund (Cuartos de final)

  Kimmer Coppejans (Primera ronda)
  Marco Cecchinato (Semifinales)
  Mate Delić (Primera ronda)
  Andrea Arnaboldi (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Vercelli 2015